Romagny (Haut-Rhin)
 Romagny (Manche)
ook:
Romagny-sous-Rougemont,  Territoire de Belfort